

Geografia

Austria 
 Weißkirchen an der Traun – comune nel distretto di Wels-Land (Alta Austria)
 Weißkirchen in Steiermark – comune nel distretto di Murtal (Stiria)

Francia 
 Weißkirchen – antico nome tedesco di Blanche-Église, comune nel dipartimento della Mosella (Alsazia-Champagne-Ardenne-Lorena)

Germania 
 Weißkirchen – ex comune ora frazione di Oberursel, città nel distretto di Darmstadt (Assia)

Repubblica Ceca 
 Mährisch Weißkirchen – antico nome tedesco di Hranice, comune nel distretto di Přerov (Olomouc)
 Weißkirchen an der Neiße – antico nome tedesco di Bílý Kostel nad Nisou, comune nel distretto di Liberec (Liberec)

Serbia 
 Weißkirchen im Banat – antico nome tedesco di Bela Crkva, città nel distretto del Banato Meridionale (Voivodina)

Slovacchia 
 Weißkirchen – antico nome tedesco di Biely Kostol, comune nel distretto di Trnava (Trnava)
 Weißkirchen – antico nome tedesco di Medveďov, comune nel distretto di Dunajská Streda (Trnava)
 Weißkirchen an der March – antico nome tedesco di Holíč, città nel distretto di Skalica (Trnava)

Pagine correlate 
 Weißenkirchen – pagina di disambiguazione